À ne pas confondre avec la Liste des raïons d'Ukraine à partir de 2020

Les Raïons d'Ukraine () une subdivision administrative de deuxième niveau après les  oblasts d'Ukraine.

Le 17 juillet 2020, par la résolution de la Verkhovna Rada d'Ukraine du 17 juillet 2020 № 807-IX «Sur la formation et la liquidation des districts», 136 nouveaux raïons, avec des pouvoirs plus petits, sont créés, au lieu des 490 raïons précédents. Les principaux pouvoirs des raïons sont passés aux niveaux inférieurs (communautés) et supérieurs (oblasts).

Description 
Il y a 490 raïons répartis entre 24 oblasts et la république autonome de Crimée au sein de l'Ukraine. Leur nombre varie par oblast entre 11 et 20. L'aire moyenne des raïons ukrainiens est . Leur population moyenne est de .

Raïons de villes 
Certaines villes subordonnées à un oblast ainsi que deux villes d'importance nationale (Kiev et Sébastopol) sont également divisés en "raions de ville". Les "raions de la ville" ont leur propre administration locale et sont subordonnés directement à une ville. Ils peuvent contenir d'autres villes et villages.

Liste des raïons pour chaque oblast 
Note: « région » est le terme général faisant référence aux oblasts, à la république autonome de Crimée et aux villes à statuts spéciaux. La population inscrite dans le tableau est en adéquation avec le dernier recensement en date, le recensement de 2001.

I. République autonome de Crimée

II. Oblast de Vinnytsia

III. Oblast de Volhynie

IV. Oblast de Dnipropetrovsk

V. Oblast de Donetsk

VI. Oblast de Jytomyr

VII. Oblast de Transcarpatie

VIII. Oblast de Zaporijia

IX. Oblast d'Ivano-Frankivsk

X. Oblast de Kiev

XI. Oblast de Kirovohrad

XII. Oblast de Louhansk

XIII. Oblast de Lviv

XIV. Oblast de Mykolaiv

XV. Oblast d'Odessa

XVI. Oblast de Poltava

XVII. Oblast de Rivne

XVIII. Oblast de Soumy

XIX. Oblast de Ternopil

XX. Oblast de Kharkiv

XXI. Oblast de Kherson

XXII. Oblast de Khmelnytsky

XXIII. Oblast de Tcherkassy

XXIV. Oblast de  Tchernivtsi

XXV. Oblast de Tchernihiv

XXVI. Kiev

XXVII. Sébastopol

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Subdivisions de l'Ukraine

Liens externes 
 2001 Ukrainian census Population Structure  (en ukrainien)
 Regions of Ukraine and its composition (en ukrainien)

Bibliographie 

Liste en rapport avec l'Ukraine